El término Now («ahora», en inglés), puede referirse a:
 Now, álbum de Fireflight.
 Now, álbum de Peter Frampton.
 Now, álbum de Shania Twain.
 Now, episodio de The Walking Dead.
 Now, episodio de Wilfred.
 «Now», canción de Paramore.
 «Now», canción de Def Leppard.
 Organización Nacional de Mujeres, acrónimo en inglés NOW.